А́нна Гуре́вич: Гуревич, Анна Иосифовна (в замужестве Клас; 1912—1999) — пианистка и музыкальный педагог.
 Гуревич, Анна Моисеевна (1906—1982) — советский радиохимик, лауреат Ленинской премии.